

Patronyme 
Vandendriessche (variantes : Van Den Driessche, Van den Driessche, van den Driessche) est un nom de famille flamand désignant celui qui est originaire d'un lieu-dit nommé Driessch(e) qui désigne une « terre en friche », un « terrain vague ». L'équivalent wallon est Du Trieu(x) (ou Dutrieu(x)). En France, il est surtout présent dans le département du Nord. Il est notamment porté par : 

 Albert Vandendriessche (1896–1943) est un résistant français ; 
 Aurèle Vandendriessche (né en 1932), athlète belge ; 
 Franky Vandendriessche (né en 1971), footballeur belge ; 
 Kenneth Vandendriessche (né en 1991), triathlète belge ;
 Kévin Vandendriessche (né en 1989), footballeur français ; 
 Maurice Vandendriessche (1887–1959), footballeur français ; 
 Philippe Vandendriessche (né en 1958), ingénieur du son et photographe belge ; 
 Wouter Vandendriessche (né en 1984), joueur de football belge.

Pseudonyme 

 Vandendriessche (1973-), auteur français de bande dessinée.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme flamand